Santa Clara est le nom espagnol et portugais de sainte Claire.

Toponyme

Santa Clara, une ville de la province de Jujuy ;
 Santa Clara de Saguier, une municipalité du département de Castellanos, dans la province de Santa Fe ;

Santa Clara d'Oeste, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Santa Clara do Sul, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;

L'île Santa Clara, la plus petite île de l'archipel Juan Fernández ;

Santa Clara, une ville de la province de Villa Clara ;

;
 Santa Clara, un canton de la province de Pastaza ;

Santa Clara, dans le comté de Santa Clara, au cœur de la vallée de Santa Clara, parcourue par la rivière Santa Clara, dans l'État de Californie ;
 Santa Clara, une localité du comté de Franklin, dans l'État de New York ;
 dans l'État du Nouveau-Mexique :
 Santa Clara, une ville du comté de Grant ;
 Santa Clara Pueblo, une localité du comté de Rio Arriba, incluse dans la réserve homonyme ;
 réserve indienne de Santa Clara, d'une superficie de , à cheval sur les comtés de Rio Arriba, Sandoval et Santa Fe ;
 Santa Clara, une ancienne localité du comté de Lane, dans l'État de l'Oregon, rattachée au milieu des années 2000 à la ville de Eugene ;
 Santa Clara, une petite ville du comté de Guadalupe, dans l'État du Texas ;
 dans l'État de l'Utah :
 Santa Clara, une ville du comté de Washington ;
 volcan Santa Clara, s'élevant à une altitude de , situé dans le comté de Washington ;

Santa Clara La Laguna, une municipalité du département de Sololá ;

Santa Clara, un petit volcan (780 m) proche de León (Nicaragua) ;

Santa Clara, une ville et chef-lieu de la municipalité de Santa Clara dans l'état de Durango ;
 Santa Clara del Cobre, une ville siège de la municipalité de Salvador Escalante, dans l'État de Michoacán ;

, un corregimiento de la province de Panama Ouest ;
 , un corregimiento de la province de Chiriqui ;

Santa Clara, une des paroisses civiles de la municipalité de Coimbra, située dans le district de Coimbra ;
 Santa Clara, une des paroisses civiles de la municipalité de Ponta Delgada, située dans la région autonome des Açores ;
 Santa Clara, quartier d'Ameixoeira, une des paroisses civiles de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne ;
 Santa Clara de Louredo, une des paroisses civiles de la municipalité de Beja, située dans le district de Beja ;
 Santa Clara-a-Nova, une des paroisses civiles de la municipalité d'Almodôvar, située dans le district de Beja ;
 Santa Clara-a-Velha, une des paroisses civiles de la municipalité d'Odemira, située dans le district de Beja ;
 le monastère de Santa Clara-a-Velha, un monastère située dans la ville de Coimbra ;

Santa Clara, une municipalité du département de San Vicente ;

Santa Clara, une localité dans le district de Lobata ;
 Santa Clara, une localité dans le district de Mé-Zóchi ;

Santa Clara de Olimar, une ville du département de Treinta y Tres ;

Santa Clara, une paroisse civile de la municipalité de José Gregorio Monagas dans l'État d'Anzoátegui ;
 Santa Clara, capitale de la paroisse civile de Santa Clara de la municipalité de José Gregorio Monagas dans l'État d'Anzoátegui.

Autres 
 Clube Desportivo Santa Clara, un club de football portugais